Charles Miller ou Charlie Miller peut désigner :
  (1842-1922), un artiste peintre américain ;
 Charles Miller (1857-1936), un réalisateur et acteur américain du cinéma muet ;
 Charles Miller (1868-1951), un joueur de polo britannique ;
 Charles William Miller (1874-1953), un sportif brésilien d'origine écossaise considéré comme le pionnier du football au Brésil ;
  (1878-1952), un acteur américain ;
 Charles Miller Fisher (1913-2012), un neurologue canadien ;
  (1918-1977), un auteur américain ;
  (1939-1980), un musicien américain, membre du groupe funk War ;
 Charles David Miller dit Charlie Miller (1976-), un footballeur international écossais ;
 Charles Alfred Miller dit Charlie Miller, un chercheur en sécurité des systèmes d'information.